Alfa Romeo Spider (105/115 serien) er en tosædet cabriolet sportsvogn, der blev fremstillet af den italienske producent Alfa Romeo fra 1966 til 1993, samt en lille produktion til det nordamerikanske marked i 1994.

Produktion 
Produktionen af den første generation af Alfa Romeo Spider gik fra 1966 til 1993, og kom op på 124.104 biler.

Referencer 

Spider